demineralizacja wody
 demineralizacja (fizjologia)